Онсе де Фебреро има више значења:

 Онсе де Фебреро (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Онсе де Фебреро, Кампо Бељота (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Онсе де Фебреро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику